Грицаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Грицаевка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.

Украина 

 Грицаевка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Грицаевка — село в Кобелякском районе Полтавской области.